Браћа Боб и Мајк Брајан су трећи пут освојила турнир. У финалу су победили Ивана Додига и Марсела Мела са 3:6, 6:3, 6:4, 6:4. Са овом победом браћа Брајан су комплетирала некалендарски златни гренд слем тј. у размаку од годину дана били су олимпијски и победници на сва четири гренд слем турнира.

Носиоци 

  Боб Брајан /  'Мајк Брајан (победници)
  Марсел Гранољерс /  Марк Лопез (прво коло)
  Александер Пеја /  Бруно Соарес (треће коло)
  Леандер Паес /  Радек Штјепанек (полуфинале)
  Ајсам-ул-Хак Куреши /  Жан-Жилијен Ројер (треће коло)
  Роберт Линдстет /  Данијел Нестор (четвртфинале)
  Макс Мирни /  Орија Текау (треће коло)
  Махеш Бупати /  Џулијан Новле (четвртфинале)

<ol start=9>
  Колин Флеминг /  Џонатан Мареј ''(треће коло)
  Сантијаго Гонзалез /  Скот Липски ''(друго коло)
  Жилијен Бенето /  Ненад Зимоњић ''(четвртфинале)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (финалисти)
  Микаел Љодра /  Никола Маи ''(друго коло)
  Рохан Бопана /  Едуар Роже-Васелен ''(полуфинале)
  Лукаш Кубот /  Марћин Матковски ''(треће коло)
  Трит Конрад Хјуи /  Доминик Ингло ''(треће коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Вимблдон 2013.
Вимблдон — мушки парови